een moniale, non of zuster; zie Zuster (religie)
 archaïsme voor heidense, doorgaans maagdelijke priesteres
 eertijds ook gecastreerde mensen of (huis)dieren
 Sommige dieren worden non genoemd, doorgaans wegens gelijkenis met nonnenhabijten:
 een zwarte duivensoort met witte kuif
 de watertor schrijvertje of draaikever, gyrinus natator
 de nonvlinder, ocneria monacha
 de huiszwaluw
 een soort van Merginae (zaagbekken), mergus albellus 
 een priktol en het knopje daarvan (gewestelijk)
 non(nie) is ook een koloniale aanspreektitel voor Oost-Indische (Aziatische) meisjes
 en bij uitbreiding voor creoolsen

Zie ook 
 Nonnetje (doorverwijspagina)
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel non-